Dos departamentos argentinos llevan el nombre de Lavalle, honrando al general Juan Galo Lavalle:

 el Departamento Lavalle, en la provincia de Corrientes;
 el Departamento Lavalle, en la provincia de Mendoza.